Puchar Słowacji w piłce siatkowej mężczyzn (oficjalnie: Slovenský pohár vo volejbale mužov) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od 1993 r. przez Słowacki Związek Piłki Siatkowej (Slovenská volejbalová federácia) dla słowackich męskich klubów siatkarskich.

Pierwszym triumfatorem w rozgrywkach był klub , który jak dotychczas najwięcej razy (ośmiokrotnie) triumfował w Pucharze Słowacji. Puchar Słowacji nie był rozgrywany w latach 1997-2002.

Triumfatorzy

Bilans klubów

Bibliografia 
 

!